Xirgu ist der Familienname der folgenden Personen:

 David Xirgu (* 1963), spanischer Jazzmusiker
 Margarita Xirgu (1888–1969), spanische Schauspielerin